Richard III. ist der Name folgender Personen: 

 Richard III. (Normandie) (~1001–1027), Herzog der Normandie 
 Richard III. (England) (1452–1485), König von England 

Richard III. bezeichnet:
 Richard III. (Drama), ein Theaterstück von William Shakespeare 
 mehrere Verfilmungen des Theaterstücks, siehe Liste von verfilmten Werken William Shakespeares #Richard III.